Adolphe Nantel (1886-1954), typographe, journaliste et écrivain québécois
Antonia Nantel (1886-1955), administratrice et mécène québécoise
Antonin Nantel (1839-1929), écrivain, journaliste et prêtre catholique canadien
Guillaume-Alphonse Nantel (1852-1909), homme politique et journaliste québécois.
Guy Nantel (né en 1968), humoriste social québécois
Jacques Nantel (né en 1951), acteur québécois
Maréchal Nantel (1890-1956), avocat et historien québécois 
Pierre Nantel (né en 1963), homme politique canadien
Wilfrid Bruno Nantel (1857-1940), homme politique canadien